Den russiske sangerinde har flere betydninger:

 Den russiske sangerinde (roman) – en roman af Leif Davidsen.
 Den russiske sangerinde (film) – en film, der er baseret på ovenstående bog.